Fröttmaning – quartiere di Monaco di Baviera
Fröttmaning – stazione della metropolitana di Monaco di Baviera